Aichi – prefektura w Japonii
 Aichi – japońska wytwórnia lotnicza
 (5908) Aichi – planetoida